Hagel est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Chuck Hagel (né en 1946), homme politique américain
 (né en 1933), peintre impressionniste américain
Glenn Hagel (né en 1949), homme politique provincial canadien
John Hagel III, auteur et consultant 
 (né en 1985), joueur de hockey sur glace canadien
 (né en 1947), juge américain
Marquard von Hagel (mort en 1324), prince-évêque d'Eichstätt
 (1909-1973), photographe et réalisateur allemand

Autres
Résolution Byrd-Hagel, résolution anti-climatique américaine

Voir aussi

Homonymie de patronyme